Astraios (griechisch , latinisiert Astraeus) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Astraios (Titan), ein Titan, Sohn der Eurybia und des Kreios
 Astraios (Gigant), ein Gigant, Sohn des Tartaros und der Gaia 
 Astraios (Trojaner), von Euryalos getötet
 Astraios (Sohn des Silenos), ein Satyr (Nonnos von Panopolis Dionysiaka 14,99; 29,260)
 Astraios (Sohn des Brongos), ein Inder (Nonnos von Panopolis Dionysiaka 26,220)

Außerdem:
 Astraeus (Fluggesellschaft), eine britische Fluggesellschaft